Fiegert ist der Familienname folgender Personen:

 Anna-Maria Fiegert (* 1994), deutsche Eishockeyspielerin, siehe Anna-Maria Reich
 Elfie Fiegert (* 1946), deutsche Filmschauspielerin
 Ingeborg Bohne-Fiegert (1921–2008), deutsche Textilgestalterin und Fachbuchautorin